Dobmeier ist der Familienname von

 Annette Dobmeier (* 1968), deutsche Florettfechterin
 Anton Dobmeier (1921–2011), deutscher Politiker (CSU)
 Gotthard Dobmeier (* 1944), deutscher katholischer Theologe

Siehe auch:
 Dobmayer